Via Aurelia – antica strada romana del centro Italia
 Via Aurelia – antica strada romana dell'odierno Veneto
 Via Aurelia Aeclanensis – antica strada romana, diramazione della Via Appia
 Strada statale 1 Via Aurelia – strada statale italiana